Frassineto (attuale La Garde-Freinet) – località francese presso Saint-Tropez
Frassineto Po – comune italiano della provincia di Alessandria
Frassineto – cannoniera della Regia Marina
Frassineto e Ranco di Frassineto – frazioni di Arezzo
Frassineto – frazione di Bardi (Pr)
Frassineto – frazione di Castel San Pietro Terme nella città metropolitana di Bologna
Frassineto – frazione di Meltina in Alto Adige

Pagine correlate 

Frassinetto